Лумбралес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 69,94 км². Население — 1924 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 
 Página de información del pueblo
 
 
 Lumbrales en el mapa

Муниципалитеты Саламанки